С 2 по 12 сентября 2005 года в Казани проходил 58-й Чемпионат России по шахматам (высшая лига). В чемпионате участвовали 66 шахматистов. Среди участников две женщины — Алиса Галлямова (Казань, рейтинг: 2453) и Александра Костенюк (Москва, 2516). Турнир проводился по швейцарской системе в девять туров. Участники, занявшие места с первое по седьмое, получили право играть в суперфинале Чемпионата России, который состоится с 16 по 30 декабря, в Москве. Допуск в суперфинал уже имели Александр Грищук и Алексей Дреев, как призёры суперфинала 2004 года, а также Пётр Свидлер и Александр Морозевич, имеющие наивысший рейтинг среди российских шахматистов.

Ход чемпионата 

После двух туров стопроцентный результат (2 из 2) имели три шахматиста: Сергей Волков, Эрнесто Инаркиев и Михаил Кобалия.

Итоги 

11 сентября закончился Чемпионат России по шахматам (высшая лига). Первое место занял Евгений Бареев, который набрал равное количество оков с Александром Халифманом, но имеет лучший коэффициент Бухгольца. Шахматисты, занявшие первый семь мест, завоевали право играть в суперфинале Чемпионата России, который начнётся в Москве 16 декабря. Персональные приглашения в суперфинал имеют — Александр Грищук, Алексей Дреев, Пётр Свидлер, Александр Морозевич и Владимир Крамник.

Ссылки 
 Освещение турнира на странице Российской шахматной федерации

Чемпионаты России по шахматам
02
2005 год в шахматах
2005 год в Татарстане
Спортивные соревнования в Казани
Шахматы в Казани